Байсеитов — казахская фамилия.

Известные носители:
 
 Байсеитов, Бахытбек Рымбекович (род. 1958) — казахстанский предприниматель, финансист.
 Байсеитов, Канабек (1905—1979) — Народный артист Казахской ССР.
 Байсеитова, Куляш Жасымовна (1912—1957) — советская казахская оперная певица, драматическая актриса. Лауреат двух Сталинских премий второй степени (1948, 1949)[1]. Самая молодая обладательница звания «Народный артист СССР».
 Байсеитов, Оспан (1910—1977) — Герой Социалистического Труда.